Cushing (Iowa)
 Cushing (Maine)
 Cushing (Nebraska)
 Cushing (Oklahoma)
 Peter Cushing (Kenley, Surrey, 1913 – Canterbury, Kent, 1994), actor anglès.
 Síndrome de Cushing, trastorn hormonal.